Hohensee ist ein Familien- und ein Ortsname:

Familiennamme:
 Barbara Hohensee (1955–2011), deutsche Juristin, Tierrechtsaktivistin und Politikerin (Tierschutzpartei)
 Hans-Jürgen Müller-Hohensee (* 1950), deutscher Schauspieler
 Thomas Hohensee (* 1955), deutscher Autor und Coach für Persönlichkeitsentwicklung
 Wolfgang Hohensee (1927–2018), deutscher Komponist

Ortsname:
 Hohensee (Zemitz), Ortsteil der Gemeinde Zemitz in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Hohensee, bis 1936 Choszewen, Dorf im Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Choszczewo (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen